Dr. Rosinha, médico, servidor público e político brasileiro.
 Rosinha Matheus, heterônimo de Rosângela Mateus (também conhecida por Rosinha Garotinho), política brasileira, ex-governadora do estado do Rio de Janeiro
 Rosinha, uma personagem de histórias em quadrinhos, da Turma do Chico Bento, criada por Mauricio de Sousa.
 Rosinha (Zé Carioca), outra personagem de histórias em quadrinhos, porém pertencente à turma do Zé Carioca.
 Rosinha, integrante da dupla sertaneja brasileira Rosa & Rosinha.

Desambiguações de prenomes
Hipocorísticos